Peter Whitehead – pilota automobilistico britannico
 Peter Whitehead – maratoneta britannico
 Peter Whitehead – regista cinematografico britannico